Merino – miasto w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 Manuel Merino – peruwiański polityk 
 Mikel Merino – hiszpański piłkarz
 Sabin Merino – hiszpański piłkarz